

Aziende 
Karmann – produttore di carrozzerie e autoveicoli

Persone 
Alexander Karmann (* 1948) – economista tedesco
Elisabeth Koelle-Karmann (1890-1974) – pittrice tedesca
Friedrich Karmann (1885-1939) – ufficiale tedesco
Sam Karmann (* 1953) – attrice e regista francese
Wilhelm Karmann (1871-1952) – imprenditore tedesco fondatore della Karmann